Царско село може да се отнася за:
 Царско село – старото име от 1906 до 1950 година на село Градина, Община Първомай, област Пловдив
 Царско село – вариант на името на град Царево село (или Делчево от 1950 г.), Северна Македония
 Царское село̀ – старото име до 1918 г. на град Пушкин, Русия
 ФК „Царско село“ – български футболен клуб от София